św. German z Auxerre (ok. 378-448) – biskupa Auxerre
 św. German z Paryża (ok. 496-576) – biskup Paryża
 św. German I (ok. 634-733) – patriarcha Konstantynopola

Zobacz też:
Błogosławiony German